A 21 109-es számú mellékút egy szűk hét kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, a Gödöllői-dombságban.

Nyomvonala 
A 2104-es útból ágazik ki, annak a 19+500-as kilométerszelvénye közelében, Szada központjában, nagyjából déli irányban. Első szakaszának települési neve Vasút utca, majd egy szakasza névtelen. 2 kilométer megtétele után hagyja el Szada utolsó házait, 2,5 kilométer után elhalad a szadai ipari park mellett, majd ahol eléri az M3-as autópályát, kevéssel a negyedik kilométere előtt, ott amellé simul. Ezen a ponton átlép Mogyoród területére, keresztezi a Sződ–Rákos-patakot, majd mintegy 2 kilométeren keresztül párhuzamosan halad az autópályával, előbb délnyugati, majd inkább nyugati irányban. Hatodik kilométerénél halad át az M3-as fölött, és hozzávetőlegesen 6,6 kilométer megtételét követően torkollik a 2101-es útba, annak 12+300-as kilométer-szelvényénél.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek

21109
Szada
Mogyoród